Ванина — упразднённая деревня на территории Красновишерского городского округа Пермского края. Входила на год упразднения (2011) в состав Верх-Язьвинского сельского поселения.

География 
Расположена была в северо-восточной части края, в долине реки Шудья.
Географическое положение

Деревня находилась территории бывшего Верх-Язьвинского сельсовета, в 3 км от Верх-Язьвы, 53 км от Красновишерска.

История 
В 2011 году была упразднена, по некоторым сведениям, присоединена к Верх-Язьве.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги, главная из них шла от Верх-Язьвы.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Красновишерского района
Населённые пункты, упразднённые в 2011 году